Вакулич — фамилия. Известные носители:
 Вакулич, Алексей Александрович (род. 1998) — белорусский футболист.
 Вакулич, Павел Александрович (род. 1996) — белорусский футболист.
 Вакулич, Павел Иванович (1890—1937) — российский и советский военный деятель.